Ana Celjska (1380/81−1416), kraljica Poljske in velika kneginja Litve, druga žena kralja Poljske in Litve Vladislava Jagiele, edina hči Viljema, grofa Celjskega in Ane Poljske.
Ana Celjska (1384−1439), hči Celjskega grofa Hermana II. in Ane, grofice Schaunberške, druga žena Nikolaja II. Gorjanskega, ogrskega plemiča, palatina.